Влади́мир Ко́чнев:
 Кочнев, Владимир Борисович (род. 1983) — российский поэт.
 Кочнев, Владимир Георгиевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.